Деррик Брю (; род. , , штат Техас, США) — американский легкоатлет, специализировавшийся на спринтерском беге.

Олимпийский чемпион в эстафете 4×400 метров, бронзовый призёр Олимпийских игр на дистанции 400 метров (2004). Чемпион мира и летней Универсиады в эстафете 4x400 метров.

Результаты соревнований 
Источник: профиль ИААФ.

Примечания

Ссылки 
 
 Профайл Деррик Брю на iaaf.org 

Бегуны на короткие дистанции США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике